El apellido de Alcalá Galiano puede referirse a:

 Vicente Alcalá Galiano (1757-1810), militar, matemático y economista español.
 Dionisio Alcalá Galiano (1760-1805), marino, militar y científico español.
 Antonio Alcalá Galiano (1789-1865), político y escritor español.
 Félix Alcalá Galiano Bermúdez (1804-1863), militar español.
 Emilio Alcalá Galiano (1831-1914), conde de Casa de Valencia, político y diplomático español.
 Antonio Alcalá Galiano (hijo) (1842-1902), escritor español..
 Álvaro Alcalá Galiano y Vildósola (1873-1936), conde del Real Aprecio, pintor español.
 Juan Alcalá-Galiano y Osma (1883-1936), conde de Romilla, político español.
 Álvaro Alcalá-Galiano y Osma (1886-1936), marqués de Castel Bravo, publicista y escritor español.